Переулок Антона Глушко — переулок в центральной исторической части Таганрога.

География 
Расположен между Греческой улицей и улицей Шевченко. Протяжённость 2040 м. Нумерация домов ведётся от Греческой улицы.

История 
Переименован в честь первого председателя таганрогского городского комитета РСДРП(б) революционера-большевика А. К. Глушко в 1929 году.

Изначально именовался как Седьмой поперечный переулок, затем — Полицейский переулок, затем — Полтавский переулок.

На улице расположены

Здания и сооружения 
 № 8 — Дом Слученко. Памятник архитектуры местного значения.
 № 13 — Таганрогский историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки). Расположен на углу пер. Антона Глушко и улицы Фрунзе. Здание музея имеет статус памятника архитектуры федерального значения.
 № 15 — Жилой дом (1827 год). Памятник архитектуры местного значения. В этом доме находилось управление по формированию 1-й конной армии.
 № 19 — Кинотеатр «Октябрь» (бывший) — угол пер. Антона Глушко и Александровской улицы. Памятник архитектуры местного значения.
 № 40 — Жилой дом П. Н. Маркевича-Евтушевского (1861—1863 годы). В этом доме жила семья Чеховых. Памятник архитектуры местного значения.
 № 44 — Музей А. А. Дурова.
 № 46 — Жилой дом. Памятник архитектуры местного значения.
 № 66 — Жилой дом (1885—1886 годы). В нём находилась нелегальная типография «Народной воли». Памятник истории местного значения.
 № 74 — Жилой дом (1882—1883 годы). В нём собирался центральный городской кружок народовольцев. Памятник истории местного значения.
 № 101 — Жилой дом. В нём жил первый председатель совета рабочих и солдатских депутатов А. К. Глушко. Памятник истории местного значения. На доме установлена мемориальная доска.

Памятники 
 Памятник А. К. Глушко (установлен в 1958 году). Расположен на углу пер. Антона Глушко и улицы Чехова. Памятник монументального искусства местного значения.

Утраченные здания и сооружения 
 Летний кинотеатр «Победа» (Был открыт 4 июля 1946 года. Просуществовал до 1980-х.) — пер. А. Глушко, 9.
 Церковь Петра и Павла — Мясницкая площадь. Уничтожена в 1935 году.

Примечания 

Переулки Таганрога